Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 1996/97 war die 51. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der fünften Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren der 1. FC Union Solingen nach zwei Spielzeiten und Preussen Krefeld nach fünf Jahren wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger VfR Neuss (Wiederaufstieg nach drei Spielzeiten), VfB Speldorf (Wiederaufstieg nach sieben Jahren) und die zweite Mannschaft des Wuppertaler SV (Rückkehr nach 17 Jahren) hinzu.

Sieger wurde erstmals die Amateurmannschaft von Borussia Mönchengladbach, die damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg. Der Zweitplatzierte, der 1. FC Viersen, bestritt ein Aufstiegsspiel gegen den Zweitplatzierten der Verbandsliga Mittelrhein, den TuS 08 Langerwehe, unterlag jedoch.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der TSV Bayer Dormagen verließ die Verbandsliga nach sechs Jahren wieder, der VfB Homberg 16 Jahre nach seinem Aufstieg. Preussen Krefeld wurde in die Landesliga durchgereicht und stieg nach acht Jahren wieder aus der Verbandsliga ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

1996
Fußballsaison 1996/97